Roca (geologia)
Roca de fiar
Pássaro Roca
 Roca, designação popular para a planta Hedychium gardnerianum

Desambiguação
Desambiguações de topônimos